Název Telnice má více obcí:
 Telnice (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Telnice (okres Ústí nad Labem) – obec v okrese Ústí nad Labem